Valka – miasto na Łotwie.
 Valga – miasto w Estonii.
 Valka – okręg w północnej Łotwie.
 Valga Warrior – estoński klub piłkarski.